Жексе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на схід від Парижа, 105 км на південь від Меца, 5 км на північний схід від Епіналя.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 293 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 676,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Жексе на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Жексе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вогези

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вогези